«Бо́стон Ри́вер» () — уругвайский футбольный клуб из Монтевидео (с 2019 года регулярно играет домашние матчи во Флориде). В настоящий момент выступает в Примере Уругвая.

История 
Клуб был основан 20 февраля 1939 года в округе Монтевидео Боли́вар. Слово «Бостон» в названии было выбрано в честь одноимённого ателье основателя клуба (Sastrería Boston), а слово «Ривер» было взято в честь аргентинской команды «Ривер Плейт».

В 1954 году «Бостон Ривер» присоединился к Ассоциации футбола Уругвая и стал участвовать в соревнованиях под эгидой этой организации (Дивизион Экстра B). В 1956 году выиграл Дивизион Экстра A и получил путёвку в дивизион Интермедиа (затем переименован в Примеру C).

В 1981 году «Бостон Ривер» был вынужден возвратиться к любительскому статусу из-за финансовых трудностей, и вышел из состава АУФ.

Спустя 18 лет, в 1999 году, «Бостон Ривер» вернулся в профессиональный футбол и в число участников третьего дивизиона Уругвая (нынешний Второй любительский дивизион). В 2006 году, обыграв в финале чемпионата «Альто Перу» 1:0, «Бостон Ривер» добился права дебютировать в сезоне 2007/08 во Втором дивизионе чемпионата Уругвая, где выступает по сей день.

31 августа 2009 года структура клуба была модернизирована, было образовано Спортивное Акционерное общество (Sociedad anónima deportiva; S.A.D.) под председательством известных в прошлом футболистов: колумбийца Карлоса Фернандо Наварро Монтойи (легенда «Боки Хуниорс», сыгравший за эту команду более чем в 700 матчах), аргентинцев Вальтера Сильвани (бывший игрок «Ривер Плейта» и ряда других известных клубов) и Мартина Кардетти («Росарио Сентраль», «Ривер Плейт», «Пари Сен-Жермен» и другие команды). 25 ноября того же года «Бостон Ривер», впервые в своей истории, сыграл международный товарищеский матч — в Буэнос-Айресе на Монументале уругвайцы сыграли вничью с «Ривер Плейтом» 1:1.

В 2018 году «Бостон Ривер» стал регулярно использовать в качестве домашнего стадиона для матчей чемпионата Уругвая стадион «Парк Артигас» в Лас-Пьедрасе. В 2019 году команда стала в основном играть на стадионе «Кампеонес Олимпикос» во Флориде. Иногда клуб арендует для домашних игр стадионы в Монтевидео.

Достижения 
 Чемпион Второго дивизиона B Насьональ (третий по уровню дивизион) (1): 2006
 Чемпион дивизиона Экстра (четвёртый по уровню дивизион) (1): 1956

Известные игроки 

  Серафин Фабрисио Гарсия
  Мартин Кардетти
  Карлос Клетницки
  Гонсало Сальгейро
  Нельо Матиас Соса
  Хавьер Тетес
  Антуан Элья
  Рональд Араухо

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Футбольные клубы Уругвая
Футбольные клубы Монтевидео
Мини-футбольные клубы Уругвая